У́лица Прио́рова — название улиц в различных населённых пунктах в России.

Россия 
 Улица Приорова — улица в Архангельске.
 Улица Приорова — улица в Москве.